Gauger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Gauger (1896–1949), deutscher Architekt und Stadtbaurat 
 Hans-Martin Gauger (* 1935), deutscher Romanist
 Jörg-Dieter Gauger (1947–2015), deutscher Althistoriker
 Joseph Gauger (1866–1939), deutscher Theologe
 Kurt Gauger (1899–1959), deutscher Psychotherapeut
 Martin Gauger (1905–1941), deutscher Jurist und Pazifist, Sohn von Joseph Gauger
 Matthias Gauger (* 1982), deutscher Politikwissenschaftler